Steven Caldwell har flere betydninger:

 Steven Caldwell (fodboldspiller) – skotsk fodboldspiller
 Steven Caldwell (Stargate) – fiktiv person i den amerikansk-canadisk TV-serie, Stargate Atlantis